Samsung SGH-X120 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-C100
 Samsung SGH-C110
 LG G5310
 Samsung SGH-C200
 Samsung SGH-X140

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

X
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем